Соревнования по бегу на 100 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 28 и 29 сентября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующей чемпионкой мира в беге на 100 метров являлась Тори Боуи из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 11,24. Для участия в чемпионате мира спортсменки должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 48. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Тори Боуи — как действующая чемпионка мира
 Дина Эшер-Смит — как победительница Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышли 47 легкоатлеток. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (10,80) и Мари-Жозе Та Лу (10,85) превысили лучший результат в истории первого раунда соревнований на чемпионатах мира (10,88). При этом Марион Джонс бежала быстрее в четвертьфинале чемпионата мира 1999 года (10,76), но тот выход на старт был для неё вторым, поскольку тогда турнир проходил в четыре круга.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.
Действующая чемпионка мира Тори Боуи не вышла на старт своего полуфинального забега из-за травмы.

Финал 

Финал в беге на 100 метров у женщин состоялся 29 сентября 2019 года. Двукратная чемпионка мира в беге на 200 метров Дафне Схипперс не вышла на старт из-за травмы. Однако основным претендентом на победу была не она, а Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки и Дина Эшер-Смит из Великобритании. В начале сентября в финале Бриллиантовой лиги быстрее была Эшер-Смит, а уже месяц спустя на чемпионате мира фаворитом в их противостоянии считалась Фрейзер-Прайс, уверенно преодолевшая предварительные забеги и полуфинал.

В финале ямайская бегунья ожидаемо была лучшей на стартовых метрах, после чего смогла увеличить преимущество к финишу. Фрейзер-Прайс в рекордный четвёртый раз стала чемпионкой мира в беге на 100 метров. Предыдущее первенство она пропустила из-за рождения сына, а спустя два года праздновала очередной успех вместе с ним на беговой дорожке стадиона в Дохе. Победный результат 10,71 уступил всего 0,01 секунды рекорду чемпионатов мира и её личному рекорду, установленному в 2012 году. Данное время в день финала было 12-м в мировой истории.

В борьбе за серебряную медаль лучшей оказалась Дина Эшер-Смит, обновившая собственный национальный рекорд — 10,83. Мари-Жозе Та Лу стала третьей и во второй раз подряд поднялась на пьедестал мирового первенства: двумя годами ранее она завоевала серебро. Олимпийская чемпионка 2016 года Элейн Томпсон осталась на четвёртом месте.

Американские бегуньи показали худший для себя результат в истории бега на 100 метров на чемпионатах мира. Всего лишь в третий раз они не попали в число призёров, а лучшая легкоатлетка из США впервые опустилась ниже четвёртого места: Тиана Дэниелс финишировала седьмой.

Примечания

Ссылки 
 

бег